3 Batalion Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych – sformowany w styczniu 2001; w Warszawie
 3 Batalion Zabezpieczenia Marynarki Wojennej im. kmdr ppor. inż. Zygmunta Mariana Horyda – w Gdyni